Ukkola est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Pertti Ukkola (né en 1950), lutteur gréco-romain finlandais
 (née en 1968), nageur olympique finlandais
 (1943-2019), femme politique finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois